Globe Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Globe Hotel (McDonough, Georgia), NRHP-ID 85001980
 Globe Hotel (Baileys Harbor, Wisconsin), NRHP-ID 82000663